Агно:

Haguenau 
 Агно — город в Эльзасе.
 Агно — кантон во Франции, в департаменте Нижний Рейн в регионе Эльзас в округе Агно.
 Агно — округ во Франции, один из округов в регионе Эльзас.

Agno 
  — муниципалитет в Швейцарии.
  — муниципалитет на Филиппинах.
 Агно — река на Филиппинах.